Лос Естерос има више значења:

 Лос Естерос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Естерос (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Естерос (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику